Il National Invitation Tournament 1956 fu la 19ª edizione del torneo. Venne vinto dalla University of Louisville; il  miglior giocatore del torneo fu Charlie Tyra.

Squadre

Risultati

Collegamenti esterni 

Pallacanestro nel 1956
1956